DLU steht für:
 Air Comet Chile, ehemalige chilenische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Deutsche Landrasse Universal, Schweinerasse
 Digital Line Unit, Komponente zum Anschluss von analogen und ISDN-Teilnehmern an das digitale elektronische Wählsystem EWSD
 Powiat Lubiński in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung